Park Gorkiego to nazwa dwóch parków oraz filmu.

Parki 
 Park Gorkiego w Moskwie – park w Moskwie w Rosji

 Park Gorkiego w Mińsku – park w Mińsku na Białorusi

Film 
 Park Gorkiego – amerykański dramat z 1983 r.